Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de salt amb esquís en categoria masculina sobre un trampolí de 120 metres d'alçada, que unit a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

La competició es realitzà entre els dies 19 i 20 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Whistler Olympic Park. Participaren un total de 61 saltadors de 18 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Qualificació

Final 

DSQ: desqualificat

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Salt amb esquís 2010 
  www.vancouver2010.com - Salt llarg

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 2010
Salt amb esquís als Jocs Olímpics